Николай Семенович Мироненко () — советский и российский экономико-географ, страновед, геополитик. Доктор географических наук (1988), профессор (1990), заслуженный профессор МГУ (2006), заведующий кафедрой географии мирового хозяйства географического факультета МГУ (1992—2014).

Биография 
Николай Семенович Мироненко родился 5 сентября 1941 года в селе Придорожное (Крым) в семье рабочих.

В 1948—1956 годах обучался в семилетней школе. В 1956—1960 годах в Херсонском гидрометеорологическом техникуме, который окончил по специальности «метеорология». В 1963 годe окончил полную среднюю школу (золотая медаль) экстерном, затем служил в армии.

В 1963—1968 годах — обучался на естественно-географическом факультете Таврического национального университета им. В. И. Вернадского. В 1968—1970 годах — ассистент кафедры экономической географии Таврического национального университета им. В. И. Вернадского.

В 1970—1973 годах учился в аспирантуре географического факультета МГУ по специальности «экономическая география». В 1973 году защитил кандидатскую диссертацию по теме: «Рекреационное районирование Черноморского побережья СССР, Болгария, Румыния».

В 1974—1975 годах — младший научный сотрудник МГУ. В 1974—1975 годах — работал на факультете географии Гаванского университета (Куба), где проводил совместно с кубинскими коллегами оценку рекреационных ресурсов страны.

В 1988 году — защитил докторскую диссертацию по теме: «Рекреационная среда зарубежных европейских стран-членов СЭВ (социально-географическое исследование)». В 1990 году — профессор кафедры экономической географии зарубежных социалистических стран МГУ. В 1991—1992 годах был  заведующего кафедрой экономической географии зарубежных социалистических стран МГУ. С 1992 по 2014 год — заведующий кафедрой географии мирового хозяйства МГУ.

Н. С. Мироненко внес большой вклад в развитие географии мирового хозяйства, страноведения, рекреационной географии, политической географии и геополитики. Подготовил 19 кандидатов и 1 доктора наук.

На географическом факультете МГУ читал курсы: «Введение в специальность», «Международное разделение труда (введение в географию мирового хозяйства)», «Геополитика и политическая география», «Теория и методы страноведения».

Являлся членом редколлегии журнала «Вестник Московского университета. Серия 5, География», членом Ученого совета географического факультета МГУ, председателем диссертационного совета по защите докторских диссертаций в МГУ по специальности «Экономическая, социальная и политическая география».

Был членом Экспертного совета по наукам о Земле ВАК России. Эксперт в Федеральном реестре экспертов научно-технической сферы, председателем секции географии Центрального дома ученых РАН.

Награды, звания и премии 
 Почётный работник высшего профессионального образования Российской Федерации (1998)
 Заслуженный деятель науки Российской Федерации (2004)
 Лауреат премии им. Д. Н. Анучина за книгу «Методика страноведческого исследования» (1994)
 премии ученого совета географического факультета МГУ за лучшую монографию (1994).

Основные труды 
Опубликовал более 180 научных работ, среди них:
 Рекреационная география. , Издательство МГУ, 1981.
 Введение в географию мирового хозяйства. М., Аспект-Пресс, 1995,2006.
 Теория мирового хозяйства. Смоленск, 1997.
 Геополитика и политическая география. Учебник для вузов — М.: Аспект Пресс, 2001, 2005.
 Страноведение: теория и методы. — М.: Аспект Пресс, 2001.
 Конкурентоспособность в системе мирового развития. М., 2002.
Научные статьи:
 Концепция территориальной структуры в свете задач страноведения // Вестник Московского университета, 1982, № 6.
 Концепция синтеза в современном страноведении // Вестник Московского университета, 1992, № 1.
 Страна в системе мирового хозяйства (некоторые теоретические вопросы взаимосвязей) // Вестник Московского университета, 1994, № 3.
 Географический подход к центропериферическим отношениям в мировом хозяйстве // Вестник Московского университета, 2005, № 1.
 Общественно-географические проблемы освоения пространства и ресурсов Мирового океана // Вестник Московского университета, 2007, № 2.
 Роль современных сдвигов международного разделения труда в промышленности для развития мирового хозяйства // Материалы Международной научной конференции «Теория социально-экономической географии: современное состояние и перспективы развития», Ростов-на-Дону, 4-8 мая 2010 г.
 Современная мирохозяйственная система и её пространственная структура // Материалы Международной научной конференции «Теория социально-экономической географии: современное состояние и перспективы развития», Ростов-на-Дону, 4-8 мая 2010 г.

Примечания

Литература 

 Краснопольский А. В. Отечественные географы. С-Пб., 1993. Т.2.
 Максаковский В. П. Географическая культура: учебник для вузов. : ВЛАДОС, 1998.
 Богучарсков В. Т. История географии: Учебное пособие для вузов М.: Академический Проект, 2006.

Ссылки 
 Сайт Географического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова

Географы по алфавиту
Географы России
Географы СССР
Персоналии:Экономическая география
Экономисты по алфавиту
Экономисты России
Преподаватели Севастопольского филиала МГУ